Az 1998–1999-es magyar férfi kosárlabda-bajnokság a hatvanhetedik magyar kosárlabda-bajnokság volt. Tizenkét csapat indult el, a csapatok két kört játszottak, majd az 1–8. helyezettek három győzelemig tartó egyenes kieséses rájátszást játszottak (négy győzelemig tartó bajnoki döntővel), a 9–12. helyezettek a kiesés elkerüléséért a B csoport legjobb 4 csapatával játszottak két kört.

Csapatok

Alapszakasz 

* Gy: Győzelem V: Vereség K+: Dobott kosár K-: Kapott kosár

Rájátszás

1–8. helyért

Helyosztók az 5–8. helyért

BC Marc-Körmend – Zalaegerszegi TE KK 2–0

Phylaxia-Szolnoki Olaj – Soproni Ászok KC 1–2

5. helyért: BC Marc-Körmend – Soproni Ászok KC 2–0

7. helyért: Phylaxia-Szolnoki Olaj KK – Zalaegerszegi TE KK 2–0

9–16. helyért 

Megjegyzés: A DAKK–NYKE egymás elleni eredményei: 66–49 ill. 75–87

Díjak

Sorsolás 

Kosárlabda-bajnokság évei
1998 a kosárlabdában
1999 a kosárlabdában